

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Krążkowo – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Złotniki Kujawskie 
 Krążkowo – wieś w woj. lubuskim, w pow. wschowskim, w gminie Sława

Inne 
 Krążkowo – nieofic. przysiółek wsi Okrągła Łąka w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Sadlinki